Лине́цкий сельсове́т — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Железногорском районе Курской области России. 

Административный центр — село Линец.

География 
Расположен на юго-востоке района. Граничит с Кармановским и Рышковским сельсоветами Железногорского района, Ваблинским сельсоветом Конышевского района, Русановским и Солдатским сельсоветами Фатежского района. Гидрографическая сеть сельсовета представлена рекой Усожей и её притоками: Линчиком и Радубежским ручьём, водохранилищами. Лесные ресурсы сосредоточены в урочищах Красная Роща и Радубежская Роща, а также разбросаны пятнами среди сельскохозяйственных угодий и занимают 11,8% территории сельсовета. Леса, как правило, широколиственные дубовые с примесью липы, клёна, тополя.

История 
Образован в первые годы советской власти в составе Нижнереутской волости Фатежского уезда. В 1928 году вошёл в состав новообразованного Фатежского района.

В 1929 году на территории сельсовета был образован колхоз «Гигант», включавший в себя 11 соседних сёл и деревень. Однако ведение хозяйства в таком крупном колхозе было признано неэффективным и вскоре «Гигант» был разделён на несколько артелей. В 1937 году на территории сельсовета действовали колхозы: имени Пушкина (д. Роговинка), имени Кирова (с. Линец), имени Куйбышева (х. Весёлый). К началу 1960-х годов все колхозы сельсовета были объединены в один — «Россия», который стал самой крупной артелью на территории Фатежского района.

В 1959 году в состав Линецкого сельсовета из Нижнехалчанского сельсовета были переданы деревни Журавинка, Подымовка, Понизовка, Трубицыно, Толстовка, хутора Основное, Пролетаровка и Сотникова. Позднее Подымовка и Пролетаровка были возвращены в состав Нижнехалчанского сельсовета. В декабре 1991 года Линецкий сельсовет был передан из Фатежского района в Железногорский район. 

Законом Курской области № 48-ЗКО от 21 октября 2004 года муниципальное образование Линецкий сельсовет наделено статусом сельского поселения.

Законом Курской области № 76-ЗКО от 26 октября 2017 года к Линецкому сельсовету был присоединён Нижнеждановский сельсовет.

Состав сельского поселения

Население

Главы сельсовета 
Список неполный:
 Половинкин (1930-е годы);
 Глебов (1935 год);
 Несват (1937 год);
 Губин Юрий Петрович (до 1962 года — после 1972 года);
 Шинкаренко Иван Васильевич (конец 1970-х годов);
 Протасов Ю. М. (1980-е годы);
 Шинкаренко Иван Васильевич (повторно, 1980-е годы);
 Протасова Н. (1990 год);
 Плесенков Николай Сергеевич (1999—2004);
 Шинкарёв Алексей Иванович (2004—2018);
 Брехова Татьяна Владимировна (с 2018 года).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт

Муниципальные образования Железногорского района
Сельские поселения Курской области